Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 25 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 25 марта в 10:23 по местному времени (UTC+10). Финал проводился в тот же день в 19:14.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы 
Результаты Уссамы Меллули из Туниса были аннулированы через пять месяцев после завершения чемпионата Спортивным арбитражным судом в Лозанне, а сам он — дисквалифицирован на полтора года за применение допинга — амфетамина.

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты  — страницы 106-110

400 м, вольный стиль, мужчины